Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Saskatoon”
 Pierwszy HMCS „Saskatoon” (K158) był korwetą typu Flower. W służbie w latach 1941-1945.
 Drugi HMCS „Saskatoon” (MM 709) jest okrętem patrolowym typu Kingston. W służbie od 1998 roku (stan na rok 2016).

Bibliografia 
 

Saskatoon